A Equipe Guatemalteca de Copa Davis representa Guatemala na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Nacional de Tenis de Guatemala.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Guatemalteca)

Guatemala